Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2006 прошла в Франкфурте 5 декабря 2003 года. В группу 7 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Испания, Бельгия, Сербия и Черногория, Босния и Герцеговина, Литва и Сан-Марино. Матчи в группе 7 прошли с 4 сентября 2004 года по 12 октября 2005 года.

Победитель группы, Сербия и Черногория, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2006 года. Испания попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи, где им в соперники по жребию досталась Словакия. Они выиграли оба матча, и таким образом, также квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира.

Результаты

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

Бомбардиры 
Забито 73 голов за 30 матчей (2,43 гола за матч).

6 голов

 Фернандо Торрес

5 голов

 Элвир Болич
 Матея Кежман

4 гола

 Звонимир Вукич

3 гола

 Кун Дарден
 Сергей Барбарез

 Рауль

 Эдгарас Янкаускас

2 гола

 Томас Буффель
 Даниэль ван Бюйтен
 Мбо Мпенза
 Эмиль Мпенза

 Тимми Симонс
 Хасан Салихамиджич
 Альберт Луке
 Серхио Рамос

 Анди Сельва
 Ненад Естрович
 Деян Станкович

1 гол

 Кевин Вандерберх
 Карел Гераетс
 Весли Сонк
 Златан Байрамович
 Звездан Мисимович
 Гути

 Асьер дель Орно
 Антонио Лопес
 Карлос Марчена
 Висенте Родригес
 Хоакин Санчес
 Андрюс Гедгаудас

 Томас Данилявичюс
 Марюс Станкявичюс
 Дейвидас Чеснаускис
 Саша Илич
 Огнен Короман
 Саво Милошевич

1 автогол

 Оливье Дешахт (в матче против Литвы)

Ссылки 
 World Cup 2006 Qualifying
 Allworldcup

2004 год в футболе
2005 год в футболе
Отборочный турнир